Теория:

 Теория — учение, система идей или принципов.
 Теория — в логике это множество формул некоторого языка.